Armancourt puede referirse a: 

 Armancourt, comuna francesa situada en Oise.
 Armancourt, comuna francesa situada en Somme.